Het World Matchplay 2011 was de 18e editie van dit dartstoernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gespeeld van 16 tot en met 24 juli in de Winter Gardens in Blackpool. Phil Taylor verdedigde zijn titel met succes, door in de finale James Wade met 18-8 te verslaan.

Prijzengeld
Winnaar: £ 100.000
Runner-up: £ 50.000
Halvefinalisten: £ 25.000
Kwartfinalisten: £ 15.000
Tweede ronde: £ 7.500
Eerste ronde: £ 5.000
Negendarter: £ 10.000

Kwalificatie
De top 16 van de Order of Merit plaatst zich automatisch. De andere zestien plaatsen worden ingevuld door de beste spelers uit de verschillende playerchampionships.

PDC Top 16
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld
  Terry Jenkins
  Wes Newton
  Mervyn King
  Mark Webster
  Paul Nicholson
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Mark Walsh
  Vincent van der Voort
  Wayne Jones

PDPA Players Championship qualifiers
  John Part
  Andy Smith
  Jamie Caven
  Justin Pipe
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Alan Tabern
  Mark Hylton
  Steve Brown
  Denis Ovens
  John Henderson
  Kevin Painter
  Scott Rand
  Colin Osborne
  Steve Beaton
  Andy Hamilton

Loting

Statistieken

¹ LGTG = aantal legs die gewonnen zijn 'tegen de gooi in', die de speler zelf niet begonnen is.
² John Part behaalde een 9-darter in de eerste ronde tegen Mark Webster.

Darts in 2011
2011